Danilo Barthel – cestista tedesco
 Denis Barthel – cantante, militare e imprenditore inglese
 Joseph Barthel – mezzofondista e politico lussemburghese
 Marcel Barthel – wrestler tedesco
 Melchior Barthel – scultore tedesco
 Mona Barthel – tennista tedesca
 Timo Barthel – tuffatore tedesco